Manowar puede referirse a:

 Manowar, grupo de heavy metal estadounidense.
 X-O Manowar, personaje de historietas de Valiant Comics.
 Man o'War, mejor caballo de carreras del siglo XX y estándar para los pura sangre de carreras hoy en día.